La Prima Divisione 1932-1933 fu il terzo campionato italiano di calcio per importanza di quell'annata, e la seconda edizione organizzata interamente dal Direttorio Divisioni Superiori.

Formula
La novità di questa stagione fu l’obbligo in carico alle squadre di Serie A di iscrivere qui le loro squadre riserve, dopo che le stesse si erano rivelate troppi forti nelle precedenti due annate in Seconda Divisione. Queste formazioni B giocavano tuttavia fuori classifica, non tenendone conto per stilare i verdetti finali.

Complice il solito ripescaggio delle retrocesse e l’altrettanto usuale annullamento delle finali dei campionati regionali, la Prima Divisione salì a nove gironi interregionali. Le prime classificate di ogni raggruppamento accedono alle finali, strutturate su tre gironi offrenti ciascuno una promozione in Divisione Nazionale Serie B. Le ultime classificate avrebbero dovuto retrocedere nei campionati regionali.

Girone A

Aggiornamenti 
L'Unione Sportiva Mirandolese ha dapprima rinunciato a continuare l'attività sportiva, poi si è iscritta in Seconda Divisione 1932-1933.
L'Abbiategrasso Foot-Ball Club è stato riammesso per allargamento quadri.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934.
      Ritirato dal campionato. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Abbiategrasso ritirato alla 21ª giornata, Codogno all'11ª giornata; per entrambe annullate tutte le gare da esse disputate - comunicato ufficiale n. 33 del DDS del 29 marzo, pubblicato su Il littoriale, fascicolo 77 (1933), p. 5; comunicato ufficiale n. 21 del DDS dell'11 gennaio, pubblicato su Il littoriale, fascicolo 11, p. 5.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Aggiornamenti 
Il Club Atletico Faenza è stato radiato dalla FIGC per mancata iscrizione, quindi inattivo. 
Il Circolo Sportivo Trevigliese è stato riammesso per allargamento quadri.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 
      Ritirato dal campionato. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.
Galliatese ritirata all'11ª giornata; annullate tutte le gare da essa disputate (comunicato ufficiale del DDS n. 30 del 14 marzo 1933, pubblicato su Il Littoriale, fascicolo 65 (1933), p. 5).
Pro Patria B retrocessa da regolamento in conseguenza della retrocessione della sua squadra A in Serie B.
Il Fanfulla fu poi riammesso in Prima Divisione 1933-1934 in sostituzione della disciolta Clarense.
Il Milan (B) e il Torino (B) non potettero accedere al girone finale in quanto seconde squadre.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 
      Ritirato dal campionato. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.
La Ponziana ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.
Il Pordenone è stato poi riammesso in Prima Divisione 1933-1934.
Mestrina ritirata alla 18ª giornata; annullate tutte le gare da essa disputate (comunicato ufficiale del DDS n. 30 del 14 marzo 1933, pubblicato su Il littoriale, fascicolo 65 (1933), p. 5).

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Aggiornamenti 
L'Associazione Polisportiva Rivarolese ha rinunciato alla Prima Divisione, iscrivendosi in Seconda Divisione 1932-1933. 
L'Unione Sportiva Pontedecimo è stata riammessa in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Casteggio retrocesso dopo aver disputato spareggi-salvezza con gli ex aequo Vado e Casale B.
Il Pontedecimo è stato poi riammesso in Prima Divisione 1933-1934.

Risultati

Tabellone

Calendario 

Note
 Doria-Casteggio 7-1, del 4 dicembre, anticipata al 27 novembre.
 Casale B-Ruentes 0-0 disputata il 1º gennaio.
 Sestrese-Genova B 3-1 anticipata al 6 gennaio.
 Vogherese-Ruentes 2-1, Andrea Doria-Ventimigliese 3-1, Casteggio-Vado 2-0 e Derthona-Imperia 3-2 recuperate il 12 febbraio.
 Casteggio-Ruentes 2-2, Andrea Doria-Alessandria B 0-1 e Vado-Casale B 4-0 disputate il 2 aprile.
 Pontedecimo-Genova B 1-3 e Imperia-Vado 3-1 recuperate il 17 aprile.
 Genova B-Ruentes 2-1 recuperata il 21 aprile.
 Savona-Imperia 3-2 e Pontedecimo-Ventimigliese 3-1 recuperate il 7 maggio.

Spareggi

Spareggi salvezza

Girone E

Aggiornamenti 
L'Unione Sportiva Russi, retrocessa nel precedente campionato, è stata riammessa in Prima Divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934.
      Ritirato dal campionato. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Il Piacenza ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.
Fiorenzuola ritirato alla 11ª giornata e tutte le sue gare sono state annullate (comunicato ufficiale n. 21 del DDS dell'11 gennaio, pubblicato su Il littoriale, fascicolo 11, p. 5).

Il Molinella è stato poi riammesso in Prima Divisione 1933-1934.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Vezio Parducci Viareggio ammesso alla fase finale dopo spareggio con la ex aequo Lucchese.
Pisa e Angelo Belloni sono state poi riammesse in Prima Divisione 1933-1934.

Risultati

Tabellone

Calendario 

Note
 Viareggio-Prato 2-5 del 20 novembre sospesa al 29° della ripresa perché l'arbitro è stato colpito da uno spettatore tifoso del Viareggio; il risultato viene omologato ma il Viareggio viene punito con la squalifica del campo per due giornate e con la multa di 500 lire (cfr. Comunicato ufficiale del DDS n. 16 del 30 ottobre 1932, pubblicato su Il Littoriale, fascicolo 297 (1932), p. 5).
 Grosseto-Lucchese 1-1 rinviata e giocata il 27 novembre.
 Viareggio-Signe 2-1 rinviata e giocata il 26 dicembre.
 Pisa-Carrarese 2-0 e Lucchese-Viareggio 0-2 rinviate e giocate il 1º gennaio.
 Viareggio-Fiorentina II 3-0, Le Signe-Robur 0-3, Arezzo-Lucchese 0-2 e Grosseto-Empoli 2-2 anticipate al 6 gennaio.
 Campo dell’Empoli squalificato per l'intera stagione (fino al 31 luglio) per i tristi episodi di Empoli-Montevarchi, nella quale l'arbitro "è stato aggredito e percosso dopo la gara e anche alla stazione di Montelupo"; al giocatore empolese Emilio Ragnari venne ritirata la tessera di calciatore "per aver colpito l'arbitro al termine della gara" (Comunicato ufficiale del DDS n. 23 del 25 gennaio, pubblicato su Il Littoriale, fascicolo 23 (1933), p. 5).
 Arezzo-Fiorentina II 0-2 tav. per decisione del DDS per "il contegno minaccioso del pubblico" nei confronti dell'arbitro, che spinsero il direttore di gara a ritenere "finita la gara al 12° della ripresa pur continuando ad arbitrarla per evitare incidenti maggiori" (Comunicato ufficiale del DDS n. 24 del 1º febbraio, pubblicato su Il littoriale, fascicolo 29, p. 5)
 Empoli-Prato 1-2 recuperata il 12 febbraio.
 Empoli-Viareggio 0-2, Fiorentina II-Carrarese 3-0 e Piombino-Lucchese 1-2 recuperate il 2 aprile.
 Fiorentina II-Robur 4-0, Montevarchi-Pisa 1-1, Empoli-Belloni 4-3 e Signe-Viareggio 0-1 recuperate il 17 aprile.
 Prato-Viareggio 3-0 recuperata il 6 maggio.

Spareggi

Spareggio per il primo posto

Girone G

Aggiornamenti 
La Società Sportiva Emilio Bianchi si è fusa con l'U.S. Anconitana nell'Unione Sportiva Anconitana-Bianchi.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Torres e Civitavecchiese sono state poi riammesse in Prima Divisione 1933-1934.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone H

Aggiornamenti 
L'A.S. Littorio Vomero si è ritirato dalle competizioni.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 
      Ritirato dal campionato. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Bari B retrocesso da regolamento in conseguenza della retrocessione della sua squadra A in Serie B.
Cotoniere Angri sciolto e conseguentemente ritirato alla 12ª giornata di andata, annullati tutti i suoi risultati (Comunicato ufficiale del DDS n. 22 del 13 gennaio, pubblicato su Il Littoriale, fascicolo 17 (1933), p. 5).
Il Cantieri Tosi è stato poi riammesso in Prima Divisione 1933-1934 in sostituzione della disciolta Stabiese.

Risultati

Tabellone

Risultati 

Note
 9 ottobre 1932: Molfetta-Foggia (terminata 1-1 sul campo) 0-2 a tavolino per "contegno gravemente scorretto e minaccioso del pubblico nei confronti suoi [dell'arbitro] e della squadra ospite" (Comunicato ufficiale del Direttorio Divisioni Superiori n. 12 del 12 ottobre, pubblicato su Il littoriale fascicolo 255 (1932), p. 5). Il Molfetta venne inoltre punito con una gara da disputarsi in campo neutro invece che in casa (Molfetta-Salernitana);
 27 novembre 1932 Foggia-Savoia 2-0 (rinviata per impraticabilità di campo);
 8 dicembre 1932 Bagnolese-Napoli B 1-1 (rinviata);
 8 gennaio 1933 Bari B-Cot. Angri 2-0 a tavolino per rinuncia (Comunicato ufficiale n. 21 del DDS dell'11 gennaio, pubblicato su Il littoriale, fascicolo 11, p. 5);
 26 febbraio 1933 Gladiator-Bagnolese 0-2 (a tavolino, sul campo era terminata 3-2) per "il contegno minaccioso del pubblico" che spinse l'arbitro a considerare finita la partita al 40° della ripresa; il Gladiator fu punito inoltre con la disputa della partita Gladiator-Salernitana in campo neutro anziché in casa (Comunicato ufficiale del DDS n. 28 del 1º marzo 1933, pubblicato su Il littoriale, fascicolo 53 (1933), p. 5)
 2 aprile 1933 Bari B-Taranto 0-2 (a tavolino, sul campo era terminata 0-1, era stata sospesa per lancio di sassi);
 17 aprile 1933 Bari B-Cantieri Tosi 3-1 (rinviata);
 30 aprile 1933 Taranto-Napoli B 2-1 (rinviata).

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1933-1934. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

Catanzarese ammessa alla fase finale dopo spareggio con l'ex aequo Siracusa.
Il Peloro ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.
Peloro è stato poi riammesso in Prima Divisione 1933-1934.

Risultati

Tabellone

Calendario 

Note
 Nissena-Catania 2-0 a tav. (risultato sul campo 1-2) per decisione del DDS, il quale ha punito il Catania per "le gravi intemperanze dei sostenitori del Catania presenti sul campo dell'Acireale (dove si è svolta la gara per comune accordo delle società, essendo il campo del Nissena impraticabile)", a causa delle quali l'arbitro, come segnalato nel rapporto, "ha considerata finita la gara al 31° della ripresa, pur continuando a dirigerla in modo irregolare a vantaggio del Catania"; oltre alla sconfitta a tavolino, il Catania fu punito con la multa di mille lire, con la squalifica per tre giornate di un calciatore espulso e la diffida ("ammonizione") di un altro (Comunicato ufficiale del DDS n. 20 del 4 gennaio, pubblicato su Il Littoriale, fascicolo 5 (1933), p. 5).
 Nissena-Peloro 3-2 recuperata il 15 gennaio.
 Peloro-Catania 1-4 anticipata il 12 febbraio.
 Acireale-Catanzarese 0-2 tav. per decisione del D.D.S., il quale ha punito l'Acireale per "il contegno scorretto del pubblico" e "di alcuni giocatori dell'Acireale" che hanno spinto l'arbitro a ritenere conclusa la partita al 12° della ripresa (Comunicato ufficiale del DDS n. 27 del 22 febbraio, pubblicato su Il Littoriale, fascicolo 47 (1933), p. 5)
 Trapani-Reggina 3-1 anticipata al 21 aprile.
 Nissena-Trapani 2-1, Palermo II-Peloro 2-0 (rinuncia) e Acireale-Agrigento 1-0 recuperate il 30 aprile.

Spareggi

Spareggio per il primo posto

Gironi finali

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1933-1934.
      Ritirato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

 Per approfondire sulle variazioni che hanno modificato alcuni verdetti sulle promozioni, si veda la sezione Aggiornamenti nella voce Prima Divisione 1933-1934.

Risultati

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1933-1934.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

 Per approfondire sulle variazioni che hanno modificato alcuni verdetti sulle promozioni, si veda la sezione Aggiornamenti nella voce Prima Divisione 1933-1934.

Risultati

Girone C

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1933-1934.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (per la promozione o la retrocessione) si effettuava uno spareggio in campo neutro.

 Per approfondire sulle variazioni che hanno modificato alcuni verdetti sulle promozioni, si veda la sezione Aggiornamenti nella voce Prima Divisione 1933-1934.

Risultati

Note

Bibliografia 
Giornali
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e le Biblioteche Universitarie di Pavia, Modena e Padova più la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Per le gare dei gironi finali:

 Gazzetta dello Sport, stagione 1932-1933, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri

Collegamenti esterni 
 Prima Divisione - Girone H - 1932-1933 Miki & Genny - Storia del Taranto.

Calcio nel 1932
Calcio nel 1933
1932